Anglès ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Anglès (Girona), Stadt in der Provinz Girona, Spanien
 Anglès (Tarn), Gemeinde im französischen Département Tarn

Anglès ist Familienname folgender Personen:

 Auguste Anglès (1914–1983), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Higini Anglès i Pàmies (1888–1969), katalanischer Musikwissenschaftler und Priester
 Jules Anglès (1778–1828), französischer Politiker

Anglés ist Familienname folgender Personen:

 Jordy Anglés (* 1992), spanisch-französischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Angles
 Les Angles